En Pologne, Leśniczówka peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Leśniczówka, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Leśniczówka, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Leśniczówka, village du powiat de Chełm,
 Leśniczówka, village du powiat de Kraśnik,
 Leśniczówka, village du powiat de Lublin.

dans la voïvodie de Mazovie
 Leśniczówka, village du powiat de Lipsko,
 Leśniczówka, village du powiat de Siedlce.

dans la voïvodie d'Opole
 Leśniczówka, village.